Пятка:
 Пятка — часть тела.
 Пятка — часть казённика цилиндрической формы для его ввинчивания.
 Пятка — село на Украине.
 Пятка — река в Мурманской области.
 Пятка — часть конструкции чулочно-носочных изделий.

См. также